Wölbung steht für:
 Wölbung, Ergebnis ausbuchtender Verformung; siehe Bombieren
 Wölbung, Krümmung der Skelettlinie an Flügelprofilen; siehe Profil (Strömungslehre)
 Kurtosis, ein Krümmungsmaß; siehe Wölbung (Statistik)

Siehe auch:
 Gewölbe
 Kurvatur
 Straßenschaden#Aufwölbung